

Informatica
Redundant Array of Independent Disks (RAID) – in informatica, sistema per la gestione dei dischi rigidi
Raid – videogioco del 1985

Militaria
Raid – nel linguaggio militare, tipo di missione
RAID – unità della polizia nazionale francese che si occupa di antiterrorismo

Sport
Raid – in campo sportivo, impresa a lunga percorrenza, generalmente compiuta con veicoli a motore

Pagine correlate 
 The Raid